Гаспа́р(арм. Գասպար) — армянское мужское имя. Один из вариантов имени одного из трех новозаветных волхвов. Другие: Каспар, Каспер.

 Именины 
 Католические: 21 октября, 28 декабря.

 Персоналии 
 Гаспар Адольф Шатен (1813—1901) — французский ботаник, миколог и врач.
 Гаспар дель Буфало (1776—1837) — святой Римско-Католической Церкви.
 Гаспар Грациани (1580?—1620) — господарь Молдавского княжества.
 Гаспар де Гусман (1587—1645) — испанский государственный деятель, фаворит короля Филиппа IV.
 Гаспар-Гюстав Кориолис (1792—1843) — французский математик, инженер и учёный.
 Гаспар Касадо́ (1897—1966) — испанский (каталонский) виолончелист и композитор.
 Гаспар II де Колиньи (1519—1572) — французский государственный деятель, один из вождей гугенотов во время Религиозных войн во Франции.
 Гаспар Гарсиа Лавиана (1941—1978) — испанский римско-католический священник, революционер-интернационалист.
 Гаспар Мельчор де Ховельянос (1744—1811) — испанский писатель, юрист, экономист и общественный деятель эпохи Просвещения.
 Гаспар Монж (1746—1818) — французский математик, геометр, государственный деятель.
 Гаспар Ноэ (род. 1963) — французский кинорежиссёр.
 Гаспар де Портола́-и-Ровира (1716—1784) — испанский солдат и первопроходец, губернатор обеих Калифорний, основатель городов Сан-Диего и Монтерей.
 Гаспар де Прони (1755—1839) — французский математик и инженер-гидравлик.
 Гаспар де Таванн (1509—1573) — французский католический полководец времен Религиозных войн, маршал Франции.
 Гаспар Ульель (1984 - 2022) — французский актёр.
 Гаспар Фагель (1634—1688) — нидерландский государственный деятель.
 Гаспар Феликс Турнашон (1820—1910) — французский фотограф, карикатурист, романист и воздухоплаватель.
 См. также 
 Гаспар — муниципалитет в Бразилии
 Ночной Гаспар — фортепианный цикл Мориса Равеля
 Фрей-Гаспар — муниципалитет в Бразилии
 Каспар, Каспер.
 Гаспарян, Гаспаров.

Французские имена
Мужские имена